Mark Rutte byl předsedou dvou vlád:

 První vláda Marka Rutteho – nizozemská vláda v letech 2010–2012 složená ze zástupců VVD a CDA
 Druhá vláda Marka Rutteho – současná nizozemská vláda úřadující od roku 2012 složená ze zástupců VVD a PvdA